Kikongo o llengües kongo, família de llengües bantu parlades la República Democràtica del Congo, República del Congo i Angola
 Kikongo o kongo, San Salvador, llengua bantu de la família de les llengües kongo que es parla a la República Democràtica del Congo i Angola
 Kikongo o koongo, llengua bantu de la família de les llengües kongo parlada a la República Democràtica del Congo, Angola i la República del Congo